Силс () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Силс, Марк (род. 1963) — американский джазовый пианист, связанный с Post-Bop.
 Силс, Шугар Рэй (род. 1952) — американский боксёр, олимпийский чемпион 1972 года.